Питсбърг ( или Pittsburg) може да се отнася за:
 Питсбърг – град в щата Пенсилвания, САЩ
 Питсбърг Пенгуинс – хокееен отбор от град Питсбърг (Пенсилвания), САЩ
 Питсбърг (Калифорния) – град в щата Калифорния, САЩ
 Питсбърг – град в щата Тексас, САЩ
 Питсбърг – село в щата Охайо, САЩ

Почти всички понятия с името Питсбърг на английски се пишат Pittsburg без h накрая. Сред малкото изключения (ако не и единствено) е град Питсбърг в щата Пенсилвания, САЩ (и производни нему названия), които се пишат Pittsburgh с h накрая поради исторически и езикови причини. Поради това името на града е сред най-често погрешно изписваните имена на градове в САЩ, тъй като мнозина изпускат да пишат h накрая.